Waga półśrednia mężczyzn to jedna z dwunastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1988 w Seulu. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 67 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 20 września do 1 października w hali Jamsil Students' Gymnasium. Zwyciężył reprezentant Kenii Robert Wangila. Wystąpiło 44 bokserów z 44 państw.

Drabinka turniejowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988